Kraatz – frazione della città di Gransee (Brandeburgo)
 Kraatz – frazione del comune di Nordwestuckermark (Brandeburgo)
 Kraatz – località della frazione di Kläden della città di Arendsee (Altmark) (Sassonia-Anhalt)